Velika nagrada Belgije 2018 je trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 26. avgusta 2018 na belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, Mercedes, tretji pa je bil Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
|align="center"| 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:42,977
| 1:41,553
| 1:58,179
|align="center"| 1
|-
! 2
|align="center"| 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:43,035
| 1:41,501
| 1:58,905
|align="center"| 2
|-
! 3
|align="center"| 31
|  Esteban Ocon
| Force India-Mercedes
| 1:44,003
| 1:43,302
| 2:01,851
|align="center"| 3
|-
! 4
|align="center"| 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:44,004
| 1:43,014
| 2:01,894
|align="center"| 4
|-
! 5
|align="center"| 8
|  Romain Grosjean
| Haas-Ferrari
| 1:43,597
| 1:43,042
| 2:02,122
|align="center"| 5
|-
! 6
|align="center"| 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:42,585
| 1:41,533
| 2:02,671
|align="center"| 6
|-
! 7
|align="center"| 33
|  Max Verstappen
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 1:43,199
| 1:42,554
| 2:02,769
|align="center"| 7
|-
! 8
|align="center"| 3
|  Daniel Ricciardo 
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 1:43,604
| 1:43,126
| 2:02,939
|align="center"| 8
|-
! 9
|align="center"| 20
|  Kevin Magnussen
| Haas-Ferrari
| 1:43,834
| 1:43,320
| 2:04,933
|align="center"| 9
|-
! 10
|align="center"| 77
|  Valtteri Bottas
| Mercedes
| 1:42,805
| 1:42,191
| brez časa
|align="center"| 17
|-
! 11
|align="center"| 10
|  Pierre Gasly
| 
| 1:44,221
| 1:43,844
|
|align="center"| 10
|-
! 12
|align="center"| 28
|  Brendon Hartley
| Scuderia Toro Rosso-Honda
| 1:44,153
| 1:43,865
|
|align="center"| 11
|-
! 13
|align="center"| 16
|  Charles Leclerc
| Sauber-Ferrari
| 1:43,654
| 1:44,062
|
|align="center"| 12
|-
! 14
|align="center"| 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:43,846
| 1:44,301
|
|align="center"| 13
|-
! 15
|align="center"| 27
|  Nico Hülkenberg
| Renault
| 1:44,145
| brez časa
|
|align="center"| 18
|-
! 16
|align="center"| 55
|  Carlos Sainz Jr.
| Renault
| 1:44,489
|
|
|align="center"| 19
|-
! 17
|align="center"| 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Renault
| 1:44,917
|
|
|align="center"| 14
|-
! 18
|align="center"| 35
|  Sergej Sirotkin
| Williams-Mercedes
| 1:44,998
|
|
|align="center"| 15
|-
! 19
|align="center"| 18
|  Lance Stroll
| Williams-Mercedes
| 1:45,134
|
|
|align="center"| 16
|-
! 20
|align="center"| 2
| 
| McLaren-Renault
| 1:45,307
|
|
|align="center"| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"| 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 44
| 1:23:34,476
| 2
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"| 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 44
| +11,061
| 1
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"| 33
|  Max Verstappen
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 44
| +31,372
| 7
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"| 77
|  Valtteri Bottas
| Mercedes
| 44
| +1:08,605
| 17
|align="center"| 12
|-
!5
|align="center"| 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 44
| +1:11,023
| 4
|align="center"| 10
|-
!6
|align="center"| 31
|  Esteban Ocon
| Force India-Mercedes
| 44
| +1:19,520
| 3
|align="center"| 8
|-
!7
|align="center"| 8
|  Romain Grosjean
| Haas-Ferrari
| 44
| +1:25,953
| 5
|align="center"| 6
|-
!8
|align="center"| 20
|  Kevin Magnussen
| Haas-Ferrari
| 44
| +1:27,639
| 9
|align="center"| 4
|-
!9
|align="center"| 10
|  Pierre Gasly
| 
| 44
| +1:45,892
| 10
|align="center"| 2
|-
!10
|align="center"| 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 43
| +1 krog
| 13
|align="center"| 1
|-
!11
|align="center"| 55
|  Carlos Sainz Jr.
| Renault
| 43
| +1 krog
| 19
|
|-
!12
|align="center"| 35
|  Sergej Sirotkin
| Williams-Mercedes
| 43
| +1 krog
| 15
|
|-
!13
|align="center"| 18
|  Lance Stroll
| Williams-Mercedes
| 43
| +1 krog
| 16
|
|-
!14
|align="center"| 28
|  Brendon Hartley 
| Scuderia Toro Rosso-Honda
| 43
| +1 krog
| 11
|
|-
!15
|align="center"| 2
| 
| McLaren-Renault
| 43
| +1 krog
| 20
|
|-
!Ods
|align="center"| 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 28
| Trčenje
| 8
|
|-
!Ods
|align="center"| 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 8
| Zadnje krilce
| 6
|
|-
!Ods
|align="center"| 16
|  Charles Leclerc
| Sauber-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 12
|
|-
!Ods
|align="center"| 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Renault
| 0
| Trčenje
| 14
|
|-
!Ods
|align="center"| 27
|  Nico Hülkenberg
| Renault
| 0
| Trčenje
| 18
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018